Населението на Франция към 1 януари 2017 е 67 595 000 млн. души. От който 64 860 000 млн. са в метрополна Франция, 2 131 000 млн. са в отвъдморските департаменти и 604 000 в отвъдморските територии. Средната му гъстота е 108 д./кв. км. Раждаемостта (13%) и естественият прираст (4%) са по-високи в сравнение с Германия, Великобритания и Италия. Средният брой на децата (1,93 на жена) в едно семейство е по-голям от средния за страните членки от ЕС, което е резултат от провеждането на специална демографска политика. 1,5 млн. французи живеят извън родината си.

Около 94% от населението са французи или 63 249 000 души, а другите етнически групи са малобройни. Населението на Франция се отнася към романската езикова група.

Между 2010 и 2017 г. френското население нарасна от 64 613 000 до 66 991 000, или с приблизително 2,4 милиона души за период от 7 години, което прави Франция една от най-динамичните европейски страни. Населението на Франция расте с 1 милион души на всеки 3 години. Със среден годишен приръст от 340 000 души, темпо на растеж от +0,6%.

През последните години урбанизационните процеси се развиват по-бавно. Делът на градското население е 80% през 2015 г. (53,6 милиона души). Има 7 агломерации с население над 1 млн., с общо население над 21 млн., около 1/3 от населението или 31%. Най-голямата агломерация във Франция, и втора в по население в ЕС е Парижката (12,4 млн.) 18,5% от населението. Увеличават се имигрантите в страната – над 4 млн. души, главно от страните на Северна Африка.

Списък на 10-те най-големи агломерции във Франция (2013 г.):

Населението на Франция е едно от най-бързо нарастващите в ЕС.Със средна естествена годишна приръст от 298 000 в метрополна Франция или 410 000 с имиграцията между 2000 и 2010 година. През 2006 година населението нарасна с 414 000 души, +302 000 натурална приръст, и +112 000 от имиграцията.

До 2025/2030 г. населението се смята да достигне 70 милиона души (със отвъдморските департаменти), а до 2080 г. – около 79 милиона.

Прогнозно население от Евростат до 2080 г. (със отвъдморските департаменти, но без отвъдморските територии):

Брой на населението на метрополна Франция през годините

Възрастов състав 
(2007)
 0 – 14 години: 18,6% (мъже 6 063 181/жени 5 850 272)
 15 – 64 години: 65,2% (мъже 20 798 889/жени 20 763 283)
 65 над години: 16,2% (мъже 4 274 290/жени 6 750 011)
(2010)
 0 – 14 години: 18,6% (мъже 6 129 729/жени 5 838 925)
 15 – 64 години: 65% (мъже 20 963 124/жени 20 929 280)
 65 над години: 16,4% (мъже 4 403 248/жени 6 155 767)

Естествен прираст 

 2010 – 797.000 -2.00 (метрополията само)

(*) Бележка:
 64 513 000 е населението на Франция, но без отвъдморските територии на Франция (Френска Гвиана, Френска Полинезия, Гваделупа, Мартиника, Майот, Нова Каледония, Реюнион, Сен Бертелми, Сен Мартен, Сен Пиер и Микелон и Уолис и Футуна).
 67 232 000 е населението на Франция заедно с всичките и отвъд морски територии с население 2 718 000 души (1 януари 2016).

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

Източници